«Primero de Mayo» o «1º de Mayo»  - puede referirse a:

 la fecha 1 de mayo
 el Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra en dicha fecha.

Infraestructura 
 Av. Primera de Mayo, vía que recorre de oriente a occidente ubicada en el sur de la ciudad de Bogotá.
Av. Primera de Mayo, estación de bus en Bogotá

Toponimia

Argentina 
 Departamento Primero de Mayo, división administrativa de la provincia del Chaco.
 Primero de Mayo, localidad de la provincia de Entre Ríos.
 Primero de Mayo, localidad de la provincia de Misiones . 
 Barrio Primero de Mayo, localidad de la provincia de Córdoba.
 Plaza Primero de Mayo, espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires.
 Barrio 1º de Mayo, barrio de Jardín América, provincia de Misiones.

España 
 Estación de 1.º de Mayo del metro de Sevilla

México 
 Primero de Mayo, localidad del estado de Sonora;
 Primero de Mayo, localidad del estado de Sinaloa;
 Fraccionamiento Primero de Mayo, localidad del estado de Michoacán.

Nicaragua 
 Barrio 1.º de Mayo, Distrito 5, Managua.

Venezuela 
 Barrio 1.º de Mayo, sector en Cabimas, estado Zulia.

Deportes 
 Club Deportivo Primero de Mayo, club de fútbol sala de Perú.